Róka János (1727–1790) teológus, váci kanonok
 Róka János (1835–1884) táncművész, tánctanár, színész
 Róka János (1880–1945) labdarúgó